Le championnat du Royaume-Uni 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 27 novembre au 9 décembre 2018 au Barbican Centre de York en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société Betway. 

L'événement compte 128 participants. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan. Il s'était imposé contre Shaun Murphy en finale. En 2018, O'Sullivan conserve son titre aux dépens de Mark Allen. Le meilleur break du tournoi a été signé par l'Anglais Stuart Bingham, éliminé en demi-finale.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32èmes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 
 145, 132, 121, 120, 117, 108, 107, 102  Stuart Bingham
 144, 124, 119, 101  Marco Fu
 143, 136, 127, 121, 109, 107, 100, 100  Joe Perry
 141  Daniel Wells
 140  Mei Xiwen
 139  Martin O'Donnell
 139  Hossein Vafaei
 139  Robbie Williams
 137, 117, 110, 101  Neil Robertson
 136  Ben Woollaston
 135, 109, 103, 101  Luca Brecel
 135, 104  Ali Carter
 134, 133, 131, 128, 122, 100, 100  David Gilbert
 133  Jimmy Robertson
 130, 103  Liang Wenbo
 130  Ken Doherty
 130  Matthew Selt
 129, 105, 103, 101  Tian Pengfei
 129  Sam Baird
 128, 126, 122, 114, 105, 104, 102  Mark Allen
 128, 113, 112, 110, 100, 100  Judd Trump
 126, 126, 107, 100, 100  Xiao Guodong
 126  Chen Feilong
 124, 116, 112  Mark Williams
 123, 103  Dominic Dale
 122, 120, 109  Stephen Maguire
 122, 118, 118, 112, 112, 106, 102, 101  Ronnie O'Sullivan
 122, 118, 112  Zhou Yuelong
 120, 115, 112, 109, 100  Jack Lisowski
 120  Chris Wakelin
 119, 113, 108  Tom Ford
 119, 100  Noppon Saengkham
 119  Thor Chuan Leong
 119  Lu Ning
 117  Fergal O'Brien
 116  Craig Steadman
 115, 108  Xu Si
 115, 101  Kyren Wilson
 114, 105  Jak Jones
 113, 103  Gary Wilson
 112  Eden Sharav
 110, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 110  Mike Dunn
 109  Scott Donaldson
 108  Sunny Akani
 108  Martin Gould
 107  Gerard Greene
 107  Zhao Xintong
 106, 103  Kurt Maflin
 106  Robin Hull
 106  Yan Bingtao
 105  Graeme Dott
 104  Paul Davison
 103  Peter Ebdon
 103  Mark Selby
 102  Barry Hawkins
 102  Matthew Stevens
 101  Mark Davis
 101  John Higgins
 101  Luo Honghao
 100  Ashley Carty

Voir aussi 
 Championnat du Royaume-Uni 2017
 Championnat du Royaume-Uni

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 Betway UK Championship

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Sport à York
Compétition internationale de snooker en Angleterre
Sport en Angleterre en 2018
Snooker en 2018